UISPP- Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, foi fundada em 1931 e é entidade membro do Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas (ICPHS), organização não governamental associada à UNESCO, desde 1955. A organização tem como objetivo proporcionar o avanço das ciências humanas, em especial ciências pré-históricas, arqueológicas e antropológicas.

Arqueologia